Powrót Godzilli (film 1984)
 Powrót Godzilli (film 1999)